Примера дивисьон 1953/1954 ()  — 11-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1953/1954
Мексика
Мексика
1953 год в Мексике
Спорт в Мексике в 1954 году